Bačka („Batsch-ka“) heißen folgende geographischen Objekte:
 Batschka, eine Landschaft in Ungarn und Serbien
 Bačka (Slowakei),  Gemeinde in der Slowakei
 Bačka (Kosovo), serbischer Name für das Dorf im Kosovo

Siehe auch:
 Backa
 Severna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka